Meneer Anton Harmsen, een personage uit de serie Toen was geluk heel gewoon
 Meneer Govert Harmsen, een personage uit de serie Goede tijden, slechte tijden